Бенаске () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 233.17 км². Население — 2219 человек (на 2010 год). Расстояние — 143 км до административного центра провинции.

Региональный язык — 

каталонско-арагонский, который имеет общие черты с гасконским (окситанским). Носители языка обычно называют его patués.

Транспорт 
От Барселоны до Бенаске можно добраться автобусом с одной пересадкой по маршруту Барселона — Уэска — Бенаске. Из-за того, что эти маршруты накладываются друг на друга на участке Барбастро — Уэска — Барбастро, пересадку можно сделать на автовокзале в Барбастро.

Климат 
Климат высокогорный, с прохладным летом и холодной зимой с частым снегопадом. Средняя годовая температура составляет 9,4 °C.

Литература

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски